Курт Виллиам Якоб Кенндаль (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Квидинг», в котором начал заниматься с шести лет. В 16-летнем возрасте подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Дебютировал за основную команду родного клуба 26 июня 2013 года в матче первого раунда кубка страны с «Венерсборгом». За пять сезонов в команде Кенндаль принял участие в более чем 80 матчах, забив в них шесть мячей.

В январе 2018 года перешёл в другой клуб первого дивизиона — «Соллентуну», подписав с клубом контракт по системе «1+1». Следующий год провёл в цветах «Утсиктена», в который перешёл в январе 2019 года, заключив годичное соглашение. В феврале 2020 года стал игроком «Линдоме», за который провёл 27 матчей в первом дивизионе и забил два мяча.

Перед сезоном 2021 года Кенндаль стал игроком «Вернаму». Вместе с ним по итогам сезона завоевал золото в Суперэттане, в результате чего клуб впервые в своей истории вышел в Алльсвенскан. 3 апреля 2022 года в матче первого тура с «Гётеборгом» дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе и на 84-й минуте уступив место Хампусу Несстрёму.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Квидинг»
Игроки ФК «Соллентуна»
Игроки ФК «Утсиктен»
Игроки ФК «Линдоме»
Игроки ФК «Вернаму»